Rosebud Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rosebud Township (Minnesota)
 Rosebud Township (North Dakota)
 Rosebud Township (South Dakota)